Keplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Michael J. Keplinger (* 1999), österreichischer Musiker und Filmemacher
 Rupert Keplinger (* 1981), österreichischer Musiker und Komponist